MAGMA — открытый формат файлов на основе YAML, предназначенный для описания ссылок на файлы для загрузки по протоколам Gnutella, HTTP, FTP и т. п.

Magnet-ссылки могут ссылаться на MAGMA файлы параметром mt (Manifest Topic).

Пример файла 

#MAGMAv0.2 
magnet:?mt=.&dn=gnufu-files-v0.2.magma&as=http://magnet-uri.sourceforge.net/proposals/arne/gnufu-files-v0.2.magma

# these are the documents created for GnuFU: Gnutella For Users, 
# a simple guide to Gnutella and recent changes in the Gnutella-network
# written in userfriendly style. 

list: 
 - "magnet:?xt=urn:sha1:7BHEGP445NVQUNSDFHOK5FFC3P65HANG
   &dn=gnufu-en-2004-06-26.rtd.zip
   &xs=http://edrikor.dyndns.org:9845
   /uri-res/N2R?urn:sha1:7BHEGP445NVQUNSDFHOK5FFC3P65HANG"
   
 - "magnet:?xt=urn:sha1:GK6T2LZV2IPAY57XWQTCQLWWGEGPJ6SG
   &dn=gnufu-en-2004-06-26.pdf
   &xs=http://edrikor.dyndns.org:9845
   /uri-res/N2R?urn:sha1:GK6T2LZV2IPAY57XWQTCQLWWGEGPJ6SG"

 - "magnet:?xt=urn:sha1:3QL5VEGHQZWNP34NCLZVSIZF3HK4P5VZ
   &dn=gnufu-de-2004-06-26.rtd.zip
   &xs=http://edrikor.dyndns.org:9845
   /uri-res/N2R?urn:sha1:3QL5VEGHQZWNP34NCLZVSIZF3HK4P5VZ"

 - "magnet:?xt=urn:sha1:2A5ERFKC3EBAUTRQSIYZY5GABB6MYMXF
   &dn=gnufu-de-2004-06-26.pdf
   &xs=http://edrikor.dyndns.org:9845
   /uri-res/N2R?urn:sha1:2A5ERFKC3EBAUTRQSIYZY5GABB6MYMXF"

См. также 
 Список файлов (Direct Connect)
 Коллекция (Shareaza)
 Коллекция (eMule)
 Metalink

Ссылки 
 MAGMA specs (html)
 MAGMA specs (text)

Форматы файлов